Terrence Bill Vitanzos Romeo(Manila,16 de março de 1992) é um basquetebolista filipino.Atulamente joga no GlobalPort Batang Pier

Medalhas na Seleção Filipina
 FIBA Asia Championship 2015(Prata)
 SEABA Championship 2017(Ouro)
 William Jones Cup 2015(Prata)

Naturais de Manila
Basquetebolistas das Filipinas
Nascidos em 1992